Sepiolidae är en familj av bläckfiskar. Sepiolidae ingår i ordningen Sepiolida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sepiolidae 62 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Sepiolidae